Giovanni Ramírez Moya (Soacha, 1981) es un político colombiano. Fue candidato a la Alcaldía Municipal de Soacha.

Biografía

Inicios 
Jorge Giovanni Ramírez Moya, nació en 1981 en Soacha, municipio de Cundinamarca. hijo de Jorge Ramírez Uribe Administrador de Empresas egresado de la Universidad Nacional de Colombia- Se ha desempeñado como funcionario público en la Alcaldía Municipal de Soacha y de María Lidia Moya Ardila Bachiller Académico se ha desempeñado como independiente en negocios propios, ambos soachunos raizales. 

Se graduó del Colegio Bolívar, uno de los más tradicionales del municipio.

Es internacionalista de la Universidad Autónoma de Colombia, especialista en Gobierno, Gerencia y Asuntos Públicos y en Gestión de Ciudad y Territorio de la Universidad Externado de Colombia.

Carrera 
Ramírez fue el primer gerente del Fondo Nacional del Ahorro en Soacha, y concejal durante dos periodos, una en el 2012 y otra en el 2015, a su vez fue presidente de esta corporación en los años 2013 y 2017.

Fue candidato a la Alcaldía de Soacha y renunció a su curul en el Concejo de Soacha en el año 2019 para adelantar su campaña. Quedó en segundo lugar, y retomó su curul en el Concejo de Soacha.

Referencias 

Nacidos en Soacha
Políticos del Partido Cambio Radical
Concejales de Soacha